Стовбур — складова частина рослини
 Стовбур головного мозку — відділ головного мозку
 Стовбур шахти
 Стовбур — один з елементів колони.

Див. також 
 Ствол (значення)